Вита́лий Кузьми́ч Дьяче́нко (21 июня 1923, Каменский район, Черкасская область, УССР, СССР — 15 января 2008, Красноярск, Россия) — советский и российский педагог-дидакт. Основоположник теории коллективного способа обучения (КСО), внёсший большой практический вклад в его становление. Кандидат педагогических наук, профессор.

Биография 

Заведующий кафедрой педагогики и психологии Красноярского государственного университета (1983—1987 гг.), заведующий кафедрой новых педагогических технологий Красноярского краевого института повышения квалификации работников образования (с 1987 г.).

Действительный член Международной педагогической академии (с 1996 г.).

Автор 15 монографий по дидактике и проблемам создания коллективного способа обучения.

Теоретический и практический вклад 

● Поставил вопросы о материальности и объективности дидактики как науки, о наличии общественно-исторических этапов развития обучения и возможности научного прогнозирования будущих этапов.
● Дал определение сущности обучения как особым образом организованного общения людей, в ходе которого воспроизводится и усваивается общественно-исторический опыт, все виды человеческой деятельности.
● Ввёл понятие общих (базисных) форм организации обучения, на которых строится каркас процесса обучения.
● Разработал принципы организации будущего общественно-исторического способа обучения.
● Разработал разные приёмы и систему организации работы посредством взаимообучения в сменных парах, которые непосредственно сам применял в школьной практике.

Научные труды 
 Дьяченко В. К. Общие формы организации процесса обучения : Актуал. пробл. теории и практики обучения. — Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1984. — 185 с.
 Дьяченко В. К. Организационная структура учебного процесса и её развитие. — М. Педагогика, 1989. — 159 с.
 Дьяченко В. К. Современная дидактика: Теория и практика обучения в общеобразоват. шк.: в 2 ч. Ч. 1 / Новокузнец. ин-т повышения квалификации. — Новокузнецк: Изд-во ИПК, 1996. — 261 с.
 Дьяченко В. К. Современная дидактика: Теория и практика обучения в общеобразоват. шк.: в 2 ч. Ч. 2 / Новокузнец. ин-т повышения квалификации. — Новокузнецк: Изд-во ИПК, 1996. — 334 с.
 Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении: О коллектив. способе учеб. работы: Кн. для учителя. — М.: Просвещение, 1991.
 Дьяченко В. К. Дидактика: учебное пособие для системы повышения квалификации работников образования: в 2-х томах. — М : Народное образование, 2006. Т. 1. — 400 с. ; Т. 2. — 384 с.
 Дьяченко В. К. Коллективный способ обучении : дидактика в диалогах. — М.: Народное образование, 2004. — 352 с.
 Дьяченко В. К. Новая дидактика. — М.: Народное образование, 2001. — 496 с.
 Дьяченко В. К. Основное направление развития образования в современном мире. — М.: Школьные технологии, 2005. — 512 с.
 Дьяченко, В. К. Развивающее обучение и новейшая педагогическая технология. — Красноярск: КК ИПК РО, 1998. — 436 с.
 Дьяченко В. К. Реформирование школы и образовательные технологии : в 2 ч. — Красноярск, Новокузнецк: ИПК РО, 1999.
 Дьяченко В. К. Новая педагогическая технология и её звенья. Демократическая система обучения по способностям: Изд-во Краснояр. ун-та, 1994. — 182 с.

Научная литература о В.К. Дьяченко 
 Воспоминания // Коллективный способ обучения: научно-методический журнал. — 2008. — № 10..
 Мкртчян М. А. Вклад В. К. Дьяченко в создание современной дидактики // Современная дидактика и качество образования: материалы научно-методической конференции, Красноярск, 15-16 января 2009 г.: В 2 ч. Ч. 1. — Красноярск, 2009. — С. 72-77.
 Мкртчян М. А. Начала новой дидактики// Инновации в образовании. — 2012. — № 7. — С. 47-57.
 Мкртчян М. А. XX век — три этапа становления идей КСО // Коллективный способ обучения: научно-методический журнал. — 1995. — № 1. — С. 6-10.
 Мкртчян М. А. Становление коллективного способа обучения: монография. — Красноярск, 2010.- 228 с.

Художественная литература 
 Тендряков Владимир Федорович, роман «За бегущим днем», в котором Виталий Кузьмич Дьяченко — прототип учёного Ткаченко

Ссылки 
 Страница, посвящённая В. К. Дьяченко на портале «Коллективный способ обучения»
 Сайт общественно-педагогического движения по созданию коллективного способа обучения 

Педагоги России